Макаро́н (, ) — французское кондитерское изделие из яичных белков, сахара и молотого миндаля. Обычно делается в форме печенья; между двумя слоями кладут крем или варенье. Итальянское название  происходит от слова  — «разбить, раздавить», и является отсылкой к способу изготовления основного ингредиента, миндальной муки. Готовое изделие мягкое, с гладкой поверхностью, тает во рту. Разнообразно по вкусу.

О происхождении сладости идут споры. Larousse Gastronomique отмечает, что макароны, скорее всего, имеют итальянское происхождение и, по всей видимости, были созданы в Венеции в эпоху Возрождения. По другой версии, макароны появились во Франции, в Кормери, причём гораздо раньше — в 791 году. Согласно иным источникам, лакомство во Францию привезли итальянские повара, приехавшие с Екатериной Медичи после заключения её брака с ГенрихомII.

В 1830-е годы макароны подавали с ликёром, джемом и специями, а в современном виде они появились в кондитерской , где придумали соединять два печенья между собой с помощью крема. В целом, рецепт различается в разных городах Франции; например в Амьене с XVI века используются фрукты, миндаль и мёд, а в лотарингском городе Нанси, по легенде, две монахини, сёстры Маргарита и Мари-Элизабет, придумали макарон, чтобы перехитрить строгие монастырские диетические правила (за что были прозваны «сёстрами Макарон»). 

Макароны продаются во французских и польских ресторанах McDonald’s; с 2010 года это печенье стало крайне популярным десертом в США, где его даже начали использовать в качестве самостоятельного пасхального подарка вместо традиционных шоколадных фигурок, и в Канаде; их версия известна в Японии.

Метод приготовления 

Существует два основных способа приготовления макарон — «французский» и «итальянский». Разница между ними заключается в способе приготовления безе.

По французскому методу яичные белки взбивают до тех пор, пока не образуются густые пики безе. Туда медленно добавляют просеянный молотый миндаль и сахарную пудру, медленно замешивая до достижения желаемой консистенции. Этот процесс смешивания называется макаронажем ().

Итальянский метод включает взбивание яичных белков с горячим сахарным сиропом для образования безе. Просеянный миндаль и сахарную пудру также смешивают с яичными белками для образования пасты. Безе и миндальную пасту смешивают, образуя смесь макарон. Этот метод часто считается более конструктивным, но в то же время более сладким, и для сахарного сиропа также требуется конфетный термометр.

Итальянское или французское безе можно сочетать с молотым миндалем.

Макарон изготавливается путем объединения сахарной пудры и молотого миндаля в смесь. В отдельной миске яичные белки взбивают до консистенции, похожей на безе. Затем эти два элемента складываются вместе до тех пор, пока не приобретут консистенцию «пены для бритья», а затем через кондитерский пакет формируются меренги и выпекаются. Иногда добавляется начинка.

Вариации

Франция 
Macarons d’Amiens, изготавливаемые в Амьене, представляют собой небольшие бисквитные макароны круглой формы, изготовленные из миндальной пасты, фруктов и меда, которые были впервые зарегистрированы в 1855 году.

Город Монморийон хорошо известен своими макаронами и имеет посвященный им музей. Rannou-Métivier является старейшей пекарней макарон, построенной в 1920 году. Традиционный рецепт макарон остается неизменным уже более 150 лет.

Город Нанси в Лотарингии имеет легендарную историю макарон. Говорят, что настоятельница Ремирмона основала орден монахинь под названием Dames du Saint-Sacrement со строгими правилами диеты, запрещающими употребление мяса. Двум монахиням, сестрам Маргарите и Марии-Элизабет приписывают создание макарон. Они стали известны как Сестры макарон (Les Soeurs Macarons). В 1952 году город Нанси оказал им честь, назвав улицу, где был изобретен макарон, их именем.

Япония 
Макароны в Японии — популярное кондитерское изделие, известное как マカロン (макарон). Существует также другая версия макарон, которая заменяет арахисовую муку миндалем и ароматизатором в стиле Вагаси. Макарон представлен в японской моде в виде аксессуаров для мобильных телефонов, наклеек и косметики.

Швейцария 
В Швейцарии Люксембургерли — это бренд кондитерских изделий, производимых в Confiserie Sprüngli в Цюрихе, Швейцария. Люксембургерли — это макарон, состоящий из двух дисков миндального безе с начинкой из сливочного масла, хотя также доступны разные вкусы. Люксембургерли меньше и легче, чем макароны многих других производителей.

США 
Кондитеры в США немного изменили рецепт классического печенья, чтобы включить в него более традиционные для американцев вкусы. Вкусы макарон, доступных в США, как известно, включают мятную шоколадную стружку, арахисовое масло и желе, сникерс, персиковое шампанское, фисташки, клубничный чизкейк, конфетную кукурузу, соленый крендель, шоколадное арахисовое масло, овсяный изюм, сахарный тростник, корицу, кленовый бекон, тыкву и соленый карамельный попкорн.

Популярность 
В Париже сеть кондитерских Ladurée известна своими макаронами уже около 150 лет.

В Португалии, Австралии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии McDonald’s продает макароны в своих McCafés (иногда используя рекламу, которая сравнивает форму макарон с гамбургером). Макароны McCafé производятся компанией Château Blanc, которая, как и Ladurée, является дочерней компанией Groupe Holder, но не использует тот же рецепт макарон.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Французские десерты
Миндальное печенье
Безе